Dichotomophthoropsis är ett släkte av svampar. Dichotomophthoropsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dichotomophthoropsis